złoty podział – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej
 Section d'Or – ugrupowanie artystyczne założone w październiku 1912 r. przez kubistów zafascynowanych proporcją i rozmieszczeniem form geometrycznych w sztuce